Uftjuga ist der Name mehrerer Flüsse im Norden des europäischen Russland:
 Uftjuga (Kokschenga), linker Nebenfluss der Kokschenga
 Uftjuga (Kubenasee), Zufluss des Kubenasees
 Uftjuga (Nördliche Dwina), rechter Nebenfluss der Nördlichen Dwina 
 Uftjuga (Suchona), linker Nebenfluss der Suchona